Tenisowy turniej WTA AIG Japan Open Tennis Championships 2008 odbył się od 29 września do 5 października 2008 w Tokio na kortach twardych, z pulą nagród 175 tysięcy dolarów.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju

2008 w tenisie ziemnym
2008
2008 w Japonii